Солуянов — фамилия; имеет женскую форму Солуянова.

 Солуянов, Александр Петрович (род. 1953) — генерал-майор, Герой Советского Союза
 Солуянов, Андрей Владимирович (1959—2022) — депутат Государственной Думы (1995—1999)
 Солуянов, Юрий Иванович (род. 1939) — руководитель АО «Татэлектромонтаж», почётный гражданин Казани

Солуянова 
 Солуянова, Светлана Юрьевна (род. 1994) — российская спортсменка-боксёр, чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России